Obyvatelstvo Srbska je různorodé, jak etnicky, tak i z hlediska soustředění. Srbové () zde tvoří dominantní podíl, existují ale i početné menšiny mnohých národů a národností.

Historický vývoj 

Předci příslušníků dnešního srbského národa začali přicházet na Balkán od 6. století, postupně si podmanili místní romanizované illyrské a thrácké kmeny, které byly před příchodem Slovanů ovlivněny i Vizigóty. Ve středověku se rozvíjející srbský stát dostal pod nadvládu Osmanské říše, která vytvořila vlastní členění nově dobytých území a vedla postupně k velkým migracím Srbů, kteří se tak usídlili i mimo dnešní Srbsko (na území tehdejšího Rakouska) a vytvořili tak etnicky promíchanou jihoslovanskou společnost.

Demografická projekce 

 Zdroj:

Demografická statistika

1880–1887 

 Zdroj:

1900–1912 

 Zdroj:

1950–2014 
Data platí pro Srbsko mimo Kosovo.
 Zdroj:

Etnické skupiny 
Srbsko leží uprostřed Balkánu a je domovem mnoha různých etnických skupin. Podle sčítání v roce 2011 jsou největší skupinou Srbové, kterých v zemi žije 83,3 %. Rumuni jsou nejpočetnější menšinou v Srbsku a jsou známí také jako Valaši - představují 3,5 % populace. Na severu Srbska žijí také Maďaři, v zemi jich je 3,4 % (celkem 13 % populace Vojvodiny). Romové představují 2 % populace, ale neoficiální odhady vyčíslují jejich podíl dvakrát až třikrát vyšší. Číňané jsou jedinou výraznou imigrantskou menšinou a v Srbsku jich je asi 15 000.

Náboženství 

Pravoslavných křesťanů je v Srbsku 6 079 396 neboli 84,5 % populace. Srbská pravoslavná církev je největší a tradiční srbskou církví a hlásí se k ní především etničtí Srbové. Ostatní pravoslavní křesťané jsou Černohorci, Rumuni, Valaši, Makedonci a Bulhaři.

V zemi žije 356 957 katolíků, zhruba 5 % populace, především ve Vojvodině a to hlavně v její severní části, kde žijí etnické skupiny jako Maďaři, Chorvati, ale také Slováci a Češi. Protestantství vyznává 1 % populace, především Slováci ve Vojvodině a Maďaři.

Muslimové tvoří 3 % populace a je jich v Srbsku 222 282. Muslimové jsou především Bosňáci a odhaduje se, že asi třetina romské populace jsou muslimové.

Jazyky 

Oficiální jazykem je srbština, která je mateřštinou pro 88 % populace. Uznávanými jazyky menšinou jsou maďarština, slovenština, albánština, rumunština, bulharština, rusínština, bosenština a chorvatština. Všechny tyto jazyky se oficiálně používají v oblastech a městech, kde menšina představuje více než 15 % populace.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Srbská společnost
Srbsko